«Friday» — песня американской певицы Ребекки Блэк.

Песня и видеоклип к ней были созданы лос-анджелесской компанией , специализировавшейся на девочках-подростках, надеющихся прославиться. И таких девочек к ним на кастинг обращалось огромное количество. Ребекке Блэк тоже на момент выхода песни «Friday» было всего 13 лет.

10 февраля 2011 года песня была первоначально выпущена, когда ее музыкальный видеоклип был опубликован компанией на YouTube, и по состоянию на пятницу 11 марта её клип просмотрели всего несколько тысяч человек, после чего она внезапно стала интернет-сенсацией на выходных. В понедельник, 14 марта, у музыкального видео было более 2 миллионов просмотров, а во вторник 15 марта просмотры приближались к отметке в 6 миллионов. К 21 марта количество просмотров превысило 26 миллионов. А к 4 апреля  значение достигло 80 миллионов.

Песню называли «худшей песней всех времён». Так, её высмеивали за «просветляющий» и «информативный» текст вроде «Вчера был четверг, четверг / Сегодня пятница, пятница / Мы-мы-мы такие радостно возбужденные», «Завтра суббота / И после этого будет воскресенье / Я не хочу, чтобы эти выходные закончились». Также подвергся осмеянию «смехотворно плохой рэп о проезжающих мимо школьных автобусах» в исполнении чернокожего рэпера.

Качество продюсирования, монотонный вокал и видеоклип тоже подверглись критике и осмеянию. Как писал сайт американского журнала «Билборд», это было «нечто, что, чтобы действительно оценить всю прелесть, нужно просто увидеть и услышать». В то же время песня оказалась «до ужаса прилипчивой». А исполнительницу внешне сравнивали с «диснеевской поп-принцессой Деми Ловато» и (по утверждению самой Ребекки, продюсеры из компании Ark Music Factory) с Селеной Гомес.

Список композиций 
Песня была написана основателями компании Ark Music Factory  и 

 «Friday»

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Ребекка Блэк «Friday» на YouTube(Это видео на канале Ребекки Блэк. Оригинальная копия на канале компании Ark Music Factory была удалена при более чем 200 миллионах просмотров.)
 

Синглы 2011 года
Песни 2010 года
Дебютные синглы
Песни Ребекки Блэк
Вирусные видео
Музыкальные видео
Бабблгам-поп
Музыкальные мемы